Grote langsnavellijster
 Kleine langsnavellijster